O Campeonato Neozelandês de Futebol de 2009-10 foi a sexta edição da primeira divisão do futebol neozelandês.

Ao final desta temporada, o Waitakere United sagrou-se bicampeão ao vencer o Canterbury United por 3 à 1.

Participantes 

O Canterbury United havia anunciado, em meados de junho de 2008, que não participaria da competição. No entanto, eles voltaram atrás em sua decisão e entraram novamente na competição.

Classificação

Finais

Semifinais 
Jogo 1

Jogo 2

No placar agregado, o Waitakere United ganhou do Team Wellington por 4 à 3, enquanto que o Canterbury United ganhou do Auckland City por 4 à 2.

Grande Final 

Campeonato Neozelandês de Futebol